Thomas Heftye syftar på:

 Thomas Heftye (1822–1886), norsk bankir och friluftsman
 Thomas Heftye (1860–1921), norsk officer, telegrafdirektör och försvarsminister